Bastelica désigne notamment :

 Bastelica, une commune française, située dans le département de la Corse-du-Sud ;
 Bastelica, un fromage fabriqué en Corse ;
 André Bastelica, un militant de la fédération marseillaise de la Première Internationale.